Беверен — місто в Бельгії, в провінції Східна Фландрія.
 Беверен (футбольний клуб) — колишній професійний бельгійський футбольний клуб з однойменного міста.
 Васланд-Беверен — професійний бельгійський футбольний клуб з Беверена.
 Ян ван Беверен (1948—2011) — колишній нідерландський футболіст.
 Беверен — порода кролів, виведена в бельгійському місті Беверен в XIX ст.

Багатозначні терміни